Stempel – od niem. Stempel – słowo wieloznaczne:
 Stempel (biuro) – przyrząd do odciskania wzoru lub tekstu na papierze.
 Stempel (numizmatyka) – przyrząd do tłoczenia monet.
 Stempel (górnictwo, budownictwo) – element podpierający.
 Stempel (obróbka plastyczna) – element tłoczący.
 Stempel (broń) – inaczej pobojczyk – przyrząd służący do ubijania w lufie prochu, przybitki i pocisku.

Osoby 
 Gary Stempel – panamski trener piłkarski